HMS Dauntless kan syfta på:

Fartyg i Royal Navy
 – en slup med 22 kanoners sjösatt 1804
 – en slup med 26 kanoners sjösatt 1808
 – en fregatt med 24 kanoner (från 1854 33 kanoner) sjösatt i Portsmouth år 1847
 – en lätt kryssare av Danae-klass sjösatt 1918. Hon användes som övningsfartyg från 1943 tills hon såldes till skrotning 1946
 – en jagare av Typ 45 sjösatt 2007

Se även
 Douglas SBD Dauntless